Saint-Romain est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes

Canada 
 Saint-Romain, municipalité située en Estrie, dans la province du Québec.
 Zec de Saint-Romain, une zone d'exploitation contrôlée (ZEC), situé à Saint-Romain, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Granit, dans la région administrative de l’Estrie, au Québec.

France

Communes et anciennes communes 
homonymies exactes 
 Saint-Romain (Charente), commune française de la Charente ;
 Saint-Romain (Côte-d'Or), commune française de la Côte-d'Or ;
 Saint-Romain (Dordogne), ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Saint-Romain-et-Saint-Clément ;
 Saint-Romain (Lot), ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Gourdon ;
 Saint-Romain (Puy-de-Dôme), commune française du Puy-de-Dôme ;
 Saint-Romain (Haute-Savoie), ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Reignier-Ésery ;
 Saint-Romain (Vienne), alternativement nommée « Saint-Romain-en-Charroux », commune française de la Vienne ;

homonymies partielles 
 Saint-Romain-au-Mont-d'Or, commune française du Rhône ;
 Saint-Romain-d'Ay, commune française de l’Ardèche ;
 Saint-Romain-de-Benet, commune française de la Charente-Maritime ;
 Saint-Romain-de-Colbosc, commune française de la Seine-Maritime ;
 Saint-Romain-de-Jalionas, commune française de l’Isère ;
 Saint-Romain-de-Lerps, commune française de l’Ardèche ;
 Saint-Romain-de-Monpazier, commune française de la Dordogne ;
 Saint-Romain-de-Popey, commune française du Rhône ;
 Saint-Romain-de-Surieu, commune française de l’Isère ;
 Saint-Romain-d'Urfé, commune française de la Loire ;
 « Saint-Romain-en-Charroux », nom alternatif de Saint-Romain, commune française de la Vienne ;
 Saint-Romain-en-Gal, commune française du Rhône ;
 Saint-Romain-en-Gier, commune française du Rhône ;
 Saint-Romain-en-Jarez, commune française de la Loire ;
 Saint-Romain-en-Viennois, commune française de Vaucluse ;
 Saint-Romain-et-Saint-Clément, commune française de la Dordogne ;
 Saint-Romain-Lachalm, commune française de la Haute-Loire ;
 Saint-Romain-la-Motte, commune française de la Loire ;
 Saint-Romain-la-Virvée, commune française de la Gironde ;
 Saint-Romain-le-Noble, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Saint-Romain-le-Preux, commune française de l'Yonne ;
 Saint-Romain-le-Puy, commune française de la Loire ; gentilé : Romanais ;
 Saint-Romain-les-Atheux, commune française de la Loire ;
 Saint-Romain-sous-Gourdon, commune française de Saône-et-Loire ;
 Saint-Romain-sous-Versigny, commune française de Saône-et-Loire ;
 Saint-Romain-sur-Cher, commune française de Loir-et-Cher ;
 Saint-Romain-sur-Gironde, commune française de la Charente-Maritime.
 Saint-Romain-sur-Vienne, ancienne commune française de la Vienne, associée depuis 1971 avec Dangé sous le nom de Dangé-Saint-Romain.

Autres sites et dérivés 
 Le saint-romain (AOC), un vignoble de la côte de Beaune et son vin d'appellation d'origine contrôlée bourgogne villages, qui tire son nom de la commune française de Saint-Romain.
 Le puy Saint-Romain, un sommet du Massif central en France, point culminant à 781 mètres d'altitude, de la plaine de la Limagne dans le département du Puy-de-Dôme en région Auvergne.

Voir aussi 
Voir aussi les pages dhomonymie toponymiques suivantes :
 Page d'homonymie  ;
 Page d'homonymie  ;
 Page d'homonymie .

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France